Era la prima edizione del torneo.

Elizabeth Ekblom E Lena Sandin che hanno battuto in finale Pat Medrado e Cláudia Monteiro 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Pat Medrado /  Cláudia Monteiro (finale)
 Barbara Jordan /  Renáta Tomanová (semifinali)

 Petra Delhees /  Christiane Jolissaint (primo turno)
 Kim Jones /  Beth Norton (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Casino Cup Hittfield 1982